Leolima (Tetum für fünf Dörfer) ist der Name:

 eines Orts und Sucos im Verwaltungsamt Balibo/Gemeinde Bobonaro/Osttimor, siehe Leolima (Balibo)
 eines Sucos im Verwaltungsamt Hato-Udo/Gemeinde Ainaro/Osttimor, siehe Leolima (Hato-Udo)
 eines Orts im Suco Leolima (Hato-Udo), siehe Suro-Craic (Ort, Leolima)
 eines Berges im Gemeinde Bobonaro/Osttimor, siehe Foho Leolima